Визенталь (нем. Wiesenthal) — многозначный термин: топоним и фамилия.

Известные носители 
 Визенталь, Симон (1908—2005) — архитектор и общественный деятель, «охотник за нацистами».

Топоним  
 Визенталь (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 
  — долина в Шварцвальде.